Nelson, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Horatio Nelson (1758-1805), amiral britanic
 Gaylord A. Nelson (1916-2005), politician american
 Gene Nelson (1920-1996), dansator american
 Willie Nelson (n. 1933), cântăreț american
 Lori Nelson (1933-2020), actriță americană
 Prince Rogers Nelson, cunoscut ca Prince (1958-2016), cântăreț american
 Irene Nelson (n. 1972), cântăreață rusă
 Adriana Nelson (n. 1980), atletă româno-americană
 Natalie Marie Coyle, născută Nelson, cunoscută ca Eva Marie (n. 1984), wrestler profesionist american